Världsmästerskapet i ishockey 1972 var det 39:e världsmästerskapet i ishockey, arrangerat av IIHF, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 50:e Europamästerskapet i ishockey. Tidigare samma år hade olympiska mästarna i ishockey korats vid vinter-OS, vilket gjorde detta mästerskap det första "rena" världsmästerskapet som spelades ett olympiskt år. Turneringen avgjordes i tre divisioner som A-, B-, och C-VM:

A-VM i Prag, Tjeckoslovakien, 7–22 april 1972 
B-VM i Bukarest, Rumänien, 24 mars–2 april 1972 
C-VM i Miercurea-Ciuc, Rumänien, 3–12 mars 1972 

Det var 21 lag anmälda till mästerskapet, men Frankrike lämnade åtebud så 20 lag deltog. I A-VM spelade de sex bästa lagen. De sju näst bästa lagen spelade om B-VM, medan de sista sju lagen spelade C-VM.

Sovjetunionen hade vunnit OS ett par månader tidigare, men efter nio världsmästerskapstitlar i rad måste det sovjetiska laget överlåta äran som regerande världsmästare till Tjeckoslovakien, som vann VM för tredje gången, denna gång före Sovjetunionen och Sverige. Det var samtidigt Tjeckoslovakiens 12:e EM-titel. Att vinna OS och VM samma år skulle visa sig svårt, inte förrän 2006 lyckades det svenska landslaget med bedriften. 

Vid B-VM överraskade USA genom att inte vinna turneringen och flyttas upp i A-gruppen. Amerikanerna hade tidigare sensationellt vunnit silver vid vinter-OS samma år, men laget förmådde alltså inte att följa upp framgångarna under senare del av säsongen. Segrare i B-VM blev istället Polen.

A-VM

EM 
Eftersom inga lag utanför Europa deltog i A-gruppen blev resultatet i Europamästerskapet samma som i A-VM.

B-VM 

B-världsmästerskapet spelades mellan den 24 mars och den 2 april 1972 i Bukarest, Rumänien.

C-VM 

C-världsmästerskapet spelades 3–12 mars 1972 i Miercurea-Ciuc, Rumänien.

Total slutställning

Laguppställningar

Tjeckoslovakien 
Jiří Holeček, Vladimír Dzurilla, Oldrich Machac, Frantisek Pospisil, Jiří Bubla, Josef Horesovsky, Milan Kuzela, Rudolf Tajcnar, Vladimir Bednar, Jan Klapac, Jaroslav Holík, Jiří Holík, Jirí Kochta, Václav Nedomanský, Julius Haas, Vladimir Martinec, Ivan Hlinka, Bohuslav Stastny, Josef Palecek, Richard Farda

Sovjetunionen 
Vladislav Tretjak, Vladimir Sjepovalov, Gennadij Tsygankov, Aleksandr Ragulin, Viktor Kuzkin, Valerij Vasiljev, Vladimir Lutchenko, Igor Romisjevskij, Vladimir Vikulov, Aleksandr Maltsev, Valerij Charlamov, Boris Michailov, Vladimir Petrov, Vjatseslav Anisin, Vjatseslav Soloduchin, Vladimir Sjadrin, Aleksandr Jakusjev, Aleksandr Gusev, Jurij Blinov, Jevgenij Misjakov

Sverige 
Målvakter: Christer Abrahamsson, Leif "Honken" Holmqvist, Curt Larsson
Backar: Thommy Abrahamsson, Thommie Bergman, Björn "Böna" Johansson, Börje Salming, Lars-Erik "Taxen" Sjöberg, Karl-Johan Sundqvist, Stig Östling, 
Forwards: Inge Hammarström, Anders Hedberg, Stig-Göran "Stisse" Johansson, Stefan "Lill-Prosten" Karlsson, Stig Larsson, Mats "Huppa" Lindh, Tord Lundström,  Lars-Göran Nilsson, Björn Palmqvist, Håkan Pettersson, Håkan Wickberg

Finland 
Jorma Valtonen, Stig Wetzell, Juha Rantasila, Jouko Öystilä, Pekka Marjamäki, Timo Nummelin, Heikki Riihiranta, Pekka Rautakallio, Pertti Valkeapää, Lauri Mononen, Juhani Tamminen, Lasse Oksanen, Timo Turunen, Seppo Repo, Veli-Pekka Ketola, Esa Peltonen, Matti Murto, Seppo Ahokainen, Harri Linnonmaa, Matti Keinonen

Källor
 Passion Hockey

Se även 
Ishockey vid Olympiska vinterspelen 1972

1972 i Rumänien
1972 i Tjeckoslovakien
Internationella ishockeytävlingar i Rumänien
Internationella ishockeytävlingar i Tjeckoslovakien
Sportåret 1972
Sportevenemang i Bukarest
Sportevenemang i Prag
1972
Prag under 1900-talet
Bukarest under 1900-talet